Генна́дий Ефи́мович Горе́лик (р. , ) — российско-американский  физики.

Биография 
Окончил в 1972 году физический факультет МГУ. Кандидатская диссертация о физико-математической проблеме размерности пространства (1979). Работал в издательстве МГУ, затем в ИИЕТ АН СССР (ИИЕТ РАН). В 1993 выиграл стипендию для работы в Dibner Institute for history of science and technology в Бостоне, США. В настоящее время исследователь в Центре философии и истории науки Бостонского университета. Автор более десяти книг и многих статей по истории физики и социальной истории науки, включая биографии М. П. Бронштейна, В. А. Фока, А. Д. Сахарова, Л. Д. Ландау.

Труды

Книги

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Горелик
 Прежний сайт

Википедия:Биографии современников
Сотрудники ИИЕТ РАН
Википедисты